Rava je lahko:

 Rava, otok v Severni Dalmaciji
 Rava, naselje na otoku Rava
 Mala Rava, naselje na otoku Rava